Alfonzo John Sturzenegger – giocatore e allenatore di football americano e baseball
 Bartholome Sturzenegger - politico svizzero
 Federico Sturzenegger – economista e politico argentino
 Hans Sturzenegger – pittore svizzero
 Paolo Sturzenegger – calciatore svizzero, attaccante